Christos (altgriechisch Χριστός, Christόs, „der Gesalbte“) steht für:

 biblischer Hoheitstitel, siehe Messias

Chrístos (altgriechisch Χρήστος, Chrḗstos, „der Tüchtige, der Nützliche“) steht für:
 Christos (Raches), Dorf auf der griechischen Insel Ikaria

Personen:
 Christos Papakyriakopoulos (1914–1976), griechischer Mathematiker
 Christos Papoutsis (* 1953), griechischer Wirtschaftswissenschaftler
 Christos Sartzetakis (1929–2022), Präsident Griechenlands 1985–1990
 Christos Tselios, siehe Chris Chelios (* 1962), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Christos Tzolis (* 2002), griechischer Fußballspieler
 Christos Yannaras (* 1935), griechischer Philosoph
 Christos Zerbos, siehe Christian Zervos (1889–1970), griechisch-französischer Kunstkritiker und Galerist

Siehe auch:
 Christo (Begriffsklärung)
 Christou
 Christus (Begriffsklärung)